Vall-llossera (Seva), indret del municipi de Seva (Osona)
 Vall-llossera (El Brull), edifici del municipi de El Brull (Osona).
 Riu Vall-llossera, curs fluvial del sud d'Osona.